Mjesto može biti:

 Mjesto (geometrija), geometrijsko mjesto točaka, topologija 
 Mjesto (fizika), položaj tijela u fizici, ili mjesto za upis fizikalne veličine kao primjerice: A, V, s, m, T, g, Ω, W
 Trenutni položaj, vidi lokalizacija, geolokacija
 Mjesto (upravna jedinica)
 Naselje, stambena lokacija